Urnieta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Urnieta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Urnieta är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Urnieta. Runt Urnieta är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km norr om Urnieta. I omgivningarna runt Urnieta växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien